Hans Christiansen (1866–1945) – niemiecki malarz
 Hans Christiansen (1867–1938) – norweski żeglarz, olimpijczyk